CMS může znamenat:

 Centrum medievistických studií – společné pracoviště Akademie věd a Univerzity Karlovy v Praze zabývající se výzkumem středověku
 Systém pro správu obsahu (content management system) –  software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu
 Databáze kontaktů (Contact management system) - software pro správu kontaktů, firem a osob jako jsou zákazníci, dodavatelé atd. Užívaný český překlad Kontaktní databáze není přesný, protože systém často zajišťuje také automatické rozesílání personalizovaných zpráv, schvalovací procesy, konsolidaci kontaktních informací z jiných systémů a podobně.
 Cryptographic Message Syntax – standard pro kryptografické zabezpečení zpráv
 Systém pro správu barev (color management system) – systém pro reprezentaci barev v elektronických zařízení
 Conversational Monitor System – historický operační systém firmy IBM
 Constant maturity swap – ve finančnictví druh swapu
 The Chicago Manual of Style – stylová příručka americké angličtiny
Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (angl. Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals) – mezinárodní dohoda pod záštitou OSN a jeho programu pro životní prostředí, mající za úkol ochránit vybrané druhy ohrožených tažných živočichů
Management souladu - z angl. Compliance management system - komplexní firemní systém zajišťující dodržování interních i externích předpisů
 Systém pro správu pověření – z angl. Credential management system, součást infrastruktury veřejných klíčů (PKI)
 CMS (Compact Muon Solenoid) – jeden z detektorů urychlovače LHC v CERNu

 Podobné zkratky
 ČMS

Externí odkazy 
 
 Credential management system

Zkratky